Мехмед Эмин-паша (, 1813—1881) по прозвищу Кыбрыслы (, «Киприот») — турок-киприот, который три раза становился великим визирем Османской империи при султане Абдул-Меджиде I.

Биография 

Дядя Мехмед Эмина был казначеем султана Махмуда II, и он начал готовить племянника к службе при дворе с малых лет. После учёбы во Франции на средства султана Мехмед Эмин служил сераскером в Акко (1844—1845), Иерусалиме (1845—1847), Тырново (1847) и Белграде (1847—1848).

В 1850—1851 Мехмед Эмин был губернатором Алеппо, после чего стал муширом провинции Сирия.

Мехмед Эмин-паша был великим визирем трижды:
 с 30 мая по 24 ноября 1854 года
 с 8 октября по 24 декабря 1859 года
 с 24 мая 1860 года по 6 августа 1861 года

Мехмед Эмин-паша скончался в своём доме в Стамбуле в 1881 году.

Примечания

Литература 
 Melek Hanim. Thirty years in the harem: or, The autobiography of Melek-Hanum, wife of H.H. Kibrizli-Mehemet-Pasha (1872).

Ссылки 
 Buz, Ayhan. «Osmanlı Sadrazamları» (2009), İstanbul: Neden Kitap, ISBN 978-975-254-278-5
 Yayın Kurulu. «Mehmed Emin Paşa (Kıbrıslıı)» (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.136 ISBN 975-08-0072-9

 

Великие визири Османской империи